Pioniere – soldato appartenente ad una specialità del genio militare
 Pioniere – membro di un'organizzazione giovanile di ambito socialista, simile al movimento scout
 Pioniere – sinonimo di colono, persona che si stabilisce in un nuovo ambiente; in senso figurato chi esplora una nuova tecnologia, come ad esempio:
 Pioniere dell'aviazione
 Pioniere del cinema
 Piante pioniere – specie vegetali che si insediano per prime su terreni di recente formazione, come quelli derivati da frane o colate laviche
 Pioniere – giornale per ragazzi pubblicato nell'immediato secondo dopoguerra

Pagine correlate 

 Pionieri
 Pioneer

Altri progetti